Билетёр:
 Продавец билетов, распространитель билетов.
 Капельдинер — контролёр на входе в здание или зрительный зал.

Литература 

  в толковом словаре Ожегова.